Bevan Wilson (1927–2013) – australijski rugbysta
 Bevan Wilson (ur. 1956) – nowozelandzki rugbysta